Bagneux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Bagneux (Aisne) im Département Aisne
 Bagneux (Allier) im Département Allier
 Bagneux (Hauts-de-Seine) im Département Hauts-de-Seine
 Bagneux (Indre) im Département Indre
 Bagneux (Marne) im Département Marne
 Bagneux (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle

 Bagneux-la-Fosse im Département Aube

Bagneux steht für
 Kanton Bagneux, Wahlkreis im Département Hauts-de-Seine
 Bagneux (Métro Paris), vorläufiger Name einer geplanten Station der Pariser Métro